Jersson Amur González Díaz – ex calciatore colombiano
 Jorge González Díaz, noto come Yordi – ex calciatore spagnolo